Die Liste der Städte in Kanada bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte und Gemeinden des Staates Kanada in Nordamerika seit 1991. Mit einer Bevölkerungsdichte von 3,4 Einwohnern pro km² gehört Kanada zu den zehn am dünnsten besiedelten Ländern der Erde. Von seinen 33,5 Millionen Einwohnern konzentrieren sich 82 % in städtischen Siedlungen. In den drei größten Städten (Toronto, Montreal, Vancouver) wohnen rund 35 % der Gesamtbevölkerung.

Metropolregionen nach Einwohnerzahl 
Die größten Metropolregionen in Kanada sind laut einer Schätzung vom 1. Juli 2017:

Bevölkerungszentren nach Einwohnerzahl 
Die folgende Tabelle enthält die Bevölkerungszentren (population centres) über 50.000 Einwohner, sowie die Ergebnisse der von Statistics Canada durchgeführten Volkszählungen (VZ) vom 4. Juni 1991, 14. Mai 1996, 15. Mai 2001, 16. Mai 2006, 10. Mai 2011, 11. Mai 2016 und 11. Mai 2021. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz und Territorium), zu der das Zentrum gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Gemeinden nach Einwohnerzahl 
Die folgende Tabelle enthält die Gemeinden (census subdivisions (municipalities)) über 100.000 Einwohner, sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 4. Juni 1991, 14. Mai 1996, 15. Mai 2001, 16. Mai 2006, 10. Mai 2011, 11. Mai 2016 und 11. Mai 2021. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz und Territorium), zu der die Gemeinde gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Siehe auch 
 Provinzen und Territorien Kanadas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Statistics Canada
 City Population – Die größten Städte und Agglomerationen von Kanada

Einzelnachweise 

!
 Stadte
Kanada